«От заката до рассвета» () — американский хоррор-телесериал, созданный Робертом Родригесом. Сериал является частью франшизы, состоящей из фильма, кинокартин direct-to-video, комикса и культа, созданного вокруг «От заката до рассвета». Сюжетные линии расширены и завязаны вокруг братьев-преступников Сета и Ричи Гекко, семьи Фуллеров и Сантанико Пандемониум. Премьера сериала состоялась 11 марта 2014 года на недавно запущенном Родригесом телеканале El Rey. Вне США и Латинской Америки сериал показывается сервисом Netflix, как оригинальный.

«От заката до рассвета» спродюсирован компанией FactoryMade Ventures в сотрудничестве с Miramax, а исполнительным продюсером выступил Роберт Родригес.

В сериал добавлены новые персонажи и предыстории, а также существа мезоамериканской мифологии.

26 марта 2014 года сериал был продлён на 10-серийный второй сезон. 26 октября 2015 года Роберт Родригес сообщил о продлении сериала на третий сезон.

Сюжет 
Сет Гекко и его жестокий, непредсказуемый брат Ричард «Ричи» Гекко разыскиваются ФБР и техасским рейнджером Фредди Гонсалесом за ограбление, в ходе которого они убили нескольких человек, включая офицера и наставника Гонсалеса техасского шерифа Эрла Макгроу. На пересечении мексиканской границы и преследуемые Гонсалесом, братья Гекко захватывают фургон с бывшим священником Джейкобом Фуллером и его семьёй. Наркобарон Дон Карлос перенаправляет их в стрип-клуб «Кручёные сиськи», населённый упырями и кровососами, в котором они будут вынуждены сражаться за свои жизни до рассвета.

Отличия от первоисточника 
Хотя сюжет сериала во многом и напоминает сюжет киноленты «От заката до рассвета», но имеет ряд дополнений и поправок в основной сюжетной линии. Так например, присутствуют персонажи, которые не были представлены в фильме 1996.
 Как напарник шерифа Эрла Макгроу, в сюжет был вписан оригинальный персонаж — техасский рейнджер Фредди Гонсалес, который следовал по пятам братьев Гекко, чтобы отомстить за смерть напарника в придорожном магазине, но после вступает в бой на их стороне против вампиров и даже отпускает их.
 В сериале, в отличие от оригинального фильма, более глубоко и подробно описаны биографии основных персонажей. В частности, становится известно, что отец братьев Гекко был запойным пьяницей и был убит Ричи (пока отец был пьян, мальчик сжег его на диване), что жена священника Джейкоба, Дженнифер, погибла в автокатастрофе из-за приступа безумия и т. д.
 Совершенно иначе в сериале трактуется биография самой Сантанико Пандемониум («Королевы Тьмы»). Если в фильме «От заката до рассвета 3: Дочь палача» рассказывается, что Сантанико была девушкой по имени Эсмеральда, ребенком королевы вампиров Кикслы и смертного — палача Маурицио, то в сериале она представлена, как жрица майя, которую принесли в жертву, чтобы получить свою «королеву», а после стала приманкой для будущей «еды» Змеиных Лордов.
 Иначе представлен персонаж Карлоса Мадригала. Если в фильме это просто мексиканский бандит, помогающий преступникам из Америки переправиться в город Эль-Рей, то в сериале он был испанским конкистадором, который влюбился в Сантанико и заманил свою команду на съедение вампирам, после став тем, кто заманивает людей в храм, якобы для переправки в Эль-Рэй, которого на самом деле нет.
 В сериале Ричи Гекко не был убит собственным братом Сетом в ходе превращения в вурдалака, как в фильме, а принимает решение остаться бессмертным после укуса вампира, хотя фраза Сет про «покой в смерти, которого не было при жизни» осталась.
 Фрост не принимает активного участия сразу после атаки вампиров, и не является посетителем бара, как в фильме, а долгое время «отшельничал» в «глубине» этого ада. Символическое оружие, вроде огромного заостренного кола, Фрост сам отдает главным героям, предложив им, как «альтернативу» — быструю смерть. Кроме того, в сериале он представлен, как ветеран войны в Персидском Заливе, а не Вьетнамской войны. Фрост поначалу наотрез отказывается помогать главным героям в борьбе с вампирами, но в конце концов героически погибает, прикрывая отход Сета, Джейкоба и остальных выживших людей, взорвав самого себя и с полдесятка вампиров, что идет вразрез с сюжетом первоисточника, где Фрост сам оказывается зараженным вампиром, и в конце концов был убит Джейкобом.
 Скотт Фуллер — сын священника Джейкоба и брат Кейт в сериале успевает стать вампиром (был превращен Карлосом), в фильме сестра убивает Скотта из сострадания.
 Священник Джейкоб в сериале был убит самой Кейт, после того, как его укусили. Но в отличие от первоисточника священник так и не успевает превратиться в вампира, а просит Кейт убить его, чтобы не произошло непоправимое. В фильме Джейкоб оказывается заражен «Секс-машиной». Впоследствии Джейкоб сам превращается в настоящего вампира, заражает Скотта, и в конце концов оказывается убит собственным сыном .
 Одно из отличий от первоисточника — сходство вурдалаков в сериале со змеями, нежели с летучими мышами-вампирами.
 Байкер по кличке «Секс-машина» появляется в обеих версиях, но в сериале он представлен как профессор. Если в фильме была известна лишь его кличка, то в сериале становится известно его настоящее имя — Эйдан Таннер.

В ролях

Производство 
«От заката до рассвета» — первый оригинальный телесериал, показанный на запущенном Робертом Родригесом канале El Rey. Создатель сериала Родригес, снявший несколько серий, включая пилотную, сказал: «Оригинальный фильм это один из моих любимых, над которыми я работал вместе с Квентином (Тарантино), и тот, о котором нас больше всего спрашивают по сей день». Он добавил: «В нём было столько всего, над чем мне хотелось поработать, но не получалось. И я начал всё глубже погружаться в мезоамериканскую мифологию, включая ацтеков и майя, и где, могли бы существовать вампиры, и нашёл уникальный материал».

Эпизоды

Критика 
«От заката до рассвета» получил в основном положительные отзывы кинокритиков. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic первый сезон получил «удовлетворительную» оценку 62 балла из 100 на основе 9 рецензий. На другом сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у сериала 78 % положительных рецензий, а средний рейтинг составляет 6,6 балла из 10 на основе 9 рецензий. Сериал занял первое место в списке обязательных к просмотру, составленном журналом Entertainment Weekly, а также был назван The Hollywood Reporter одним из лучших новых фантастических сериалов. Обозреватель Егор Москвитин (интернет-издание «Газета.Ru») положительно оценил сериал, однако выразил опасение по поводу его продолжения. Другой обозреватель Максим Сухагузов (журнал «GQ Россия») оценил продукт, как вторичный по сравнению с оригинальным фильмом, но в целом одобрив дополнения известного сюжета.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы-антологии США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Техасе
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ужаса
Телесериалы о вампирах
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
От заката до рассвета
Телесериалы Entertainment One